

Église 
 Hillsong Church,  organisation mondiale d'églises chrétiennes évangéliques

Musique 
 Hillsong Worship, groupe australien, formé en 1983
 Hillsong United, groupe australien, formé en 1998
 Hillsong Music, société de production musicale basée en Australie